В данном списке представлены блаженные и святые Римско-Католической Церкви, жившие в XIX веке. Перечисление расположено по годам смерти.

Источник 
Michael Downey. The New Dictionary of Catholic Spirituality (Reference Works), NY, 2005

См. также 
Хронологический список католических блаженных и святых XX века

Хронологический список католических блаженных и святых XVIII века

Хронологический список католических блаженных и святых XVII века

Ссылки 

Католические святые
Католические блаженные
Все хронологические списки
Списки:Католицизм